Националният отбор по футбол на Малта представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Малтийската футболна федерация. Няма нито едно участие на голямо първенство. Традиционен аутсайдер в квалификационните групи.

Известни играчи 
 Йорис Паче
 Даниел Богданович
 Стефан Джилио
 Чъкс Нвоко

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Мениджъри 
 До 2 май 2016 г.

Мачове срещу България 

 

Малта